Федерация Боснии и Герцеговины разделена на 10 канто́нов ().

Хорватское население федерации также употребляет слово жупании (), однако в тексте конституции Федерации Боснии и Герцеговины на хорватском языке используется только слово «kantoni».

Кантон 10 на местном уровне именуется Герцегбосанским (), однако Конституционный суд Федерации Боснии и Герцеговины признал данное название противоречащим конституции, поскольку оно содержит отсылки к существовавшей во время Боснийской войны Хорватской республике Герцег-Босне.

Список кантонов

Примечания 

 
Списки:Босния и Герцеговина